Orwell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Orwell Township (Minnesota)
 Orwell Township (Ohio)
 Orwell Township (Pennsylvania)